WPI steht für:
 Arbeiterkommunistische Partei Irans
 Powiat Piaseczyński in der Woiwodschaft Masowien, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Wolfgang-Pauli-Institut für interdisziplinäre Naturwissenschaften, Wien
 Worcester Polytechnic Institute in Worcester (Massachusetts)
 World Port Index
 World Press Institute 

WPi steht für:
 Digitalkamera Pentax Optio

Abkürzung